Little Houghton (Northamptonshire)
 Little Houghton (Yorkshire du Sud)